Florentin est un nom propre ou commun qui peut désigner :

Ville de Florence 

Termes en rapport avec la ville italienne de Florence
 Florentin, habitant de cette ville ;
 Florentin, dialecte principal de la ville et de sa région.

Florentisme 
« Florentisme » est un terme régulièrement appliqué à une certaine manière de gouverner en politique. Ce n'est pas vraiment de la dictature mais une manière d'imposer sa vue et de régner en maître. Il semble que ce terme provienne de la manière avec laquelle les Médicis ont régné sur Florence pendant de nombreuses années.

François Mitterrand était surnommé le « Florentin » en référence à l'art de l'esquive, illustré sous la Renaissance par des natifs de Florence comme Laurent le Magnifique ou Machiavel.

Toponymes 
 Florentin, commune française dans le département du Tarn;
 Florentin-la-Capelle, commune française dans le département de l'Aveyron
 Florentin (en bulgare Флорентин), village bulgare de l'obchtina de Novo selo, situé dans l'oblast de Vidin ;

Prénom
 Florentin est un prénom masculin, fêté à différentes dates selon le saint auquel il se réfère. Il a pour féminin Florentine.
 Florentin (Florentinus), juriste romain du II siècle ;
 Florentin  (Florentinus), poète latin vivant autour de l'an 500.

Saints chrétiens 
 Florentin d'Amboise (), confesseur à Amboise en Touraine ; fêté le . 
 Florentin d'Arles († 553), abbé, fêté localement le 12 avril.
 Florentin de Brémur († 406), avec Hilaire ou Hilier et Aphrodise, martyrs près de Brémur au diocèse de Dijon en Bourgogne, peut être par la main des Vandales ; fêté le 27 septembre.
 Florentin de Bonnet (), originaire d'Écosse, abbé du monastère des Saints-Apôtres, installé à Bonnet dans la Meuse ; fêté le 24 octobre.

Patronyme 
 Georges-Auguste Florentin (1836-1922), général de division,  Grand chancelier de la Légion d'honneur ;
 Jacques Florentin (1911-1992), résistant français, Compagnon de la Libération ;
 Eddy Florentin (1923-2012), historien français ;
 Nicolas Florentin (né en 1978), footballeur français ;
 Anne-Laure Florentin (née en 1991), karatéka française.

Autres 
 Un florentin est une sorte de biscuit sec, un type de petits gâteaux aux amandes ;
 Florentin, un diamant remarquable encore appelé Grand-duc de Toscane ;
 Un type de décanteur pour traiter des phases en continu ;
 Le baiser florentin ou baiser à la florentine plus connu dans le monde anglo-saxon sous le nom de French kiss (baiser français) désignait au , le baiser que l'on donnait en faisant intervenir la langue ;
 Le Florentin, opéra-comique français de Charles Lenepveu ;
 Les Florentins désigne un groupe de sculpteurs français du  ;
 Le « système Florentin » désigne le système astéroïdal de l'astéroïde géocroiseur .

Notes et références

Voir aussi 
 
 

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France
Homonymie de patronyme